Квинтни и квартни круг су у музици називи за низове чистих квинти односно кварти по којима се могу ређати почетни тонови тј. називи свих музичких лествица са повисилицама (по квинтном кругу) односно снизилицама (по квартном кругу), почев од Це-дура односно а-мола који немају предзнака.

Преглед лествица

Извори и литература 
 [[Теорија музике|Основна теорија музике]], Марко Тајчевић, 1997, pp. 83 — 84

Спољашње везе 

Музичка терминологија